La nazionale di pallavolo maschile delle Filippine è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo delle Filippine ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Filippine.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi dell'Estremo Oriente

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile delle Filippine